UEFA Champions League 2017-18 er den 63. udgave af det europæiske klubmesterskab i fodbold, og den 26. udgave siden relanceringen af turneringen som UEFA Champions League.

Turneringens finale spilles på det Olympiske Stadion i Kyiv, Ukraine.

Vinderen af UEFA Champions League 2017-18 kvalificerer sig som UEFAs UEFA repræsentant ved FIFA Club World Cup 2018 i Forenede Arabiske Emirater, og vinder også retten til at spille mod vinderne af UEFA Europa League 2017-18 i UEFA Super Cup 2018.

Real Madrid er forsvarende mestre.

Kvalifikationsrunder

Første kvalifikationsrunde 
De første kampe i første runde blev spillet den 27. og 28. juni, og returkampene blev spillet den 4. juli 2017.

|}

Anden  kvalifikationsrunde 
De første kampe blev spillet den 11., 12. og 14. juli, og returkampene blev spillet den 18. og 19. juli 2017.

|}

Noter

Tredje kvalifikationsrunde 
De første kampe blev spillet den 25. og 26. juli, returkampene blev spillet den 1. og 2. august 2017.

|-
!colspan=6|Mestervejen

|-
!colspan=6|Ligavejen

|}

Noter

Play-off runde 
De første kampe blev spillet den 15. og 16. august, returkampene blev spillet den 22. og 23. august 2017.

|-
!colspan=6|Mestervejen

|-
!colspan=6|Ligavejen

|}

Gruppespil

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Slutspil

Kvalificerede hold

Referencer